

Музика 
 До (нота) — назва однієї із семи нот, мнемонічне позначення першого ступеня діатонічного звукоряду з відповідним літерним позначенням C.

Топоніми 
 До (道) — «провінція», «край»; адміністративна одиниця в домодерній Кореї та Японії.
 До (Гар) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Гар
 До (Требіньє) — місто в Республіці Сербській, (Боснія і Герцеговина).
 До (Берковічі) — село в Республіці Сербській, (Боснія і Герцеговина).
 До (Хаджичі) — село в Сараєвському кантоні, Федерації Боснія і Герцеговина, (Боснія і Герцеговина).
 До (Столац) — село в Герцеговинсько-Неретванському кантоні, Федерації Боснія і Герцеговина, (Боснія і Герцеговина).

Інше 
 До (буква) — 13-а буква кхмерського письма, третя буква третьої варгі (веак тибей).
До (синонім) - Приклад: Я був тут "до" нього.

Див. також 
 .do — в Інтернеті, національний домен верхнього рівня (ccTLD) для Домініканської Республіки.
 ISO 3166-2:DO
 The Dø
 D0